Fulcrum (lateinisch „Stütze“) steht für:

 Fulcrum (Nunatak), ein Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 NATO-Codename des sowjetischen Kampfjets Mikojan-Gurewitsch MiG-29
 Fulcrum Wheels, italienischer Hersteller von Fahrradkomponenten
 Operation Fulcrum, eine Serie von Kernwaffentests der Vereinigten Staaten
 Fulcrum (Kline), Bestandteil einer antiken Ruheliege, der Kline
 Mater lectionis, ein vokalisch gebrauchter Konsonantenbuchstabe in semitischen Schriftsystemen
 Fulcrum, eine Skulptur des Künstlers Richard Serra in London